Абзал Бауржанович Ракимгалиев (; род. 25 мая 1992 года в Алма-Ате, Казахстан) — казахстанский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Вице-чемпион Кубка Азии 2008 года, чемпион Казахстана 2007 года. Тренируется в Москве. По состоянию на январь 2017 года занимает 84-е место в рейтинге Международного Союза Конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Благодаря удачному выступлению на чемпионате мира 2009 года другого казахстанского одиночника — Дениса Тена, который завоевал для страны две путёвки в мужском одиночном катании на Олимпиаду в Ванкувер, вошёл в сборную команду на Игры. На Олимпиаде занял 26-е место в короткой программе и для исполнения произвольной не отобрался. На Олимпиаде 2014 года был 22-м.

Дважды принимал участие (не совсем с хорошим результатами) в Универсиадах 2013 и 2015 годов. После 2014 года результаты пошли на спад; что подтверждает и чемпионат четырёх континентов.

Многие специалисты подозревали, что казахский фигурист завершит активную спортивную карьеру. Однако в середине ноября 2016 года он начал предолимпийский сезон на Кубке Варшавы, где замкнул дюжину. В конце ноября он выступил на Таллинском трофее, где финишировал уже на седьмом месте. В декабре он выступал в Будапеште на турнире Санта-Клауса, где финишировал на четвёртом месте. В начале февраля 2017 года казахский одиночник выступал в родном городе на зимней Универсиаде, на соревнованиях он выступил не совсем удачно и занял место во второй десятке турнирной таблицы. При этом он улучшил все свои спортивные достижения. Через три недели казахский спортсмен принял участие в Саппоро в VIII зимних Азиатских играх, где замкнул дюжину лучших.

Олимпийский сезон казахский фигурист начал рано в начале августа в Гонконге он принял участие в азиатском Трофее, где замкнул шестёрку лучших мужчин. В середине ноября выступил в Варшаве на Кубке города, на котором финишировал во второй десятке. Через два месяца на континентальном чемпионате в Тайбэе его постигла неудача, он смог финишировать только в третьей десятке.

Спортивные достижения

С сезона 2013/2014

До сезона 2013/2014 

 N = уровень «новичок»; J = юниорский уровень

Примечания

Ссылки 

 
Фигуристы Казахстана
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года